Indonesië
 Pulokulon (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Pulokulon (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java